Vokzalna, une station du métro de Dnipro, en Ukraine.
Vokzalna, une station du métro de Kiev, en Ukraine.